Sofía de Sajonia (29 de abril de 1587 - 9 de diciembre de 1635) fue un miembro de la rama Albertina de la Casa de Wettin. Era princesa de Sajonia por nacimiento y por matrimonio Duquesa de Pomerania-Stettin.

Biografía 
Sofía era una hija del Elector Cristián I de Sajonia (1560-1591) de su matrimonio con Sofía (1568-1622), la hija del Elector Juan Jorge de Brandeburgo.

Se casó el 26 de agosto de 1610 en Dresde con el Duque Francisco de Pomerania-Stettin (1577-1620). De este matrimonio no hubo hijos. Después de la muerte de Francisco, Sofía recibió la ciudad y distrito de Wolin como su wittum. Administró el distrito durante los años difíciles de la guerra de los Treinta Años. Entre 1622 y 1626, construyó una nueva residencia en Wolin, debido a que el antiguo castillo de Wolin estaba muy deteriorado.

Tras su muerte, el distrito pasó a manos del Duque Bogislao XIV de Pomerania. Sin embargo, todas las propiedades móviles, como el mobiliario y los almacenes de grano, fueron confiscados por el Ejército sueco, ya que Suecia estaba en guerra con Sajonia y Suecia la consideró a ella una sajona.

Sofía fue inicialmente enterrada en la cripta ducal en Szczecin, pero en 1650 su cuerpo fue trasladado a la Iglesia de Sofía (Sophienkirche) en Dresde.

Ancestros

Referencias 
 Heinrich Berghaus: Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen, part 3, vol. 1, W. Dietze, Anklam, 1867, p. 615 (Online).
 Ute Essegern: Keine Totenruhe für Sophia von Sachsen in Stettin. Pommern, Sachsen und Schweden im Streit um das Erbe, In: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte, vol. 44 (2006), issue 2, , p. 18–25.
 Christian Ernst Weiße: Neueste Geschichte des Königreichs Sachsen seit dem Prager Frieden bis auf unsere Zeiten, vol. 1, Hinrichs, Leipzig, 1808, p. 59 ff (Online).
 Ute Essegern: Sophia (Sophie) von Sachsen. In: :de:Sächsische Biografie,
published by the Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, edited by Martina Schattkowsky

Enlaces externos 
 http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1600.htm

Princesas de Alemania
Casa de Wettin
Nacidos en Dresde
Casa de Pomerania